Quasi gol – programma televisivo.
Quasi gol – programma radiofonico della Gialappa's Band.